Radda ist der Familienname folgender Personen:

 Sonja Radda-Draksler (1927–2016), österreichische Opernsängerin (Mezzosopran/Alt)
 Thomas-Michael Radda (* 1951), österreichischer Augenarzt

Radda ist der Name folgender Ortschaften:

 Radda in Chianti, Gemeinde in der Toskana, Italien